«Бо́рки» () — остановочный пункт неподалеку от одноимённой деревни и деревни Любищицы.
Железнодорожная платформа находится между станциями Доманово и Ивацевичи.

В трёх километрах от остановочного пункта проходит трасса .

Ссылки 
 Остановочный пункт Борки на сайте Госкартгеоцентра РБ
 Расписание движения поездов

Остановочные пункты Брестского отделения Белорусской железной дороги